Le transformeur génératif pré-entraîné (ou TGP) est une famille de modèles de langage généralement formée sur un grand corpus de données textuelles pour générer un texte de type humain.

Description 
Il est construit en utilisant plusieurs blocs de l'architecture du transformeur. Ils peuvent être affinés pour diverses tâches de traitement du langage naturel telles que la génération de texte, la traduction de langue et la classification de texte. Le "pré-entrainement" dans son nom fait référence au processus de formation initial sur un grand corpus de texte où le modèle apprend à prédire le mot suivant dans un passage, ce qui fournit une base solide pour que le modèle fonctionne bien sur des tâches en aval avec des quantités limitées de données spécifiques à la tâche.

Exemples d'utilisation 
 ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) est un chatbot lancé par OpenAI en novembre 2022. Il utilise  et est affiné (une approche de l'apprentissage par transfert)  avec des techniques d'apprentissage supervisé et par renforcement.
 BioGPT est un GPT qui se concentre sur la réponse aux questions biomédicales. Il est développé par Microsoft.
 ProtGPT2 est un GPT qui se concentre sur la conception de protéines.

Historique 
Le 11 juin 2018, OpenAI a publié un article intitulé , dans est présenté le Generative Pre-trained Transformer (GPT). À ce stade, les modèles de TAL neuronaux les plus performants utilisaient principalement l'apprentissage supervisé à partir de grandes quantités de données étiquetées manuellement. Cette dépendance à l'apprentissage supervisé a limité leur utilisation sur des ensembles de données qui n'étaient pas bien annotés, en plus de rendre excessivement coûteux et chronophage la formation de modèles extrêmement volumineux ; de nombreuses langues (telles que le swahili ou le créole haïtien ) sont difficiles à traduire et à interpréter à l'aide de tels modèles en raison d'un manque de texte disponible pour la construction de corpus.  En revanche, l'approche « semi-supervisée » de GPT comportait deux étapes : une étape de « pré-entrainement » génératif non supervisée dans laquelle un objectif de modélisation du langage était utilisé pour définir les paramètres initiaux, et une étape de « réglage fin » discriminatif supervisé dans laquelle ces paramètres ont été adaptés à une tâche cible.

Références 

Traitement automatique du langage naturel
Linguistique informatique